Bowmansville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bowmansville (Missouri)
 Bowmansville (New York)
 Bowmansville (Pennsylvania)